Die Saison 2000/01 war die achte Spielzeit der ukrainischen Eishockeyliga, der höchsten ukrainischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der HK Berkut Kiew.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Hauptrunde in drei Gruppen (Zentrum, Ost, Süd) aufgeteilt. Die zwei besten Mannschaften der Staffeln Zentrum und Ost, der Süd-Staffelsieger sowie Gladiator Lwiw als einziger Teilnehmer der Staffel West qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Die beiden besten Mannschaften der Zwischenrunde qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für diese direkt qualifiziert waren der HK Sokol Kiew und der HK Berkut Kiew als Teilnehmer der East European Hockey League. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Zentrum 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zwischenrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Halbfinale 

Aufgrund eines Skandals am Ende der Zwischenrunde, der durch die Organisatoren der Meisterschaft verursacht wurde, wurde nur ein Halbfinalspiel ausgetragen, zudem wurde das Spiel um den dritten Platz abgebrochen.

Finale

Weblinks 
 Sezon 2000-2001 Eishockeyverband der Ukraine
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (frz.)
 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ 2000/2001 bei hockeyarchives.ru
  bei hockey.org.ua

Belege 

2000
Eishockeysaison 2000/01